Ротер ():

Топоним 
 Ротер — район графства Восточный Суссекс в Англии.
  — река в Саут-Йоркшире, Англия, приток Дона.
  — река в Восточном Суссексе, Англия.
  — река в Западном Суссексе, Англия, приток Аруна.

Фамилия 
Ротер () — немецкая фамилия.

 Ротер, Михаэль (род. 1950) — немецкий экспериментальный краутрок-музыкант и композитор.
 Ротер, Энтони (род. 1972) — продюсер электронной музыки, композитор.